Stanislauskirche steht für:

 nach Stanislaus Kostka benannte Kirchen, siehe Stanislaus-Kostka-Kirche
 nach Stanislaus von Krakau benannte Kirchen, siehe Stanislaus-von-Krakau-Kirche